A 21 103-as számú mellékút egy néhány kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Pest megye és Budapest határvidékén; Csömör település számára biztosít közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 
Cinkota keleti részén ágazik ki a Szabadföld útból (a 3-as főút belterületi szakaszából), északnyugat felé, Magtár utca néven. Keresztezi a gödöllői HÉV-et, majd hamarosan átlép Csömör területére. Észak, majd észak-északkelet felé fordul, elhalad az M0-s autóút fölött, majd Csömör HÉV-állomás közelében keresztezi a csömöri HÉV vágányait is.

Kisebb irányváltások ellenére a neve folyamatosan Szabadság út az eddigi teljes csömöri szakaszán, sőt az marad egy kicsit még a sínek után is, de az első saroknál balra, északnyugatra fordul és Petőfi Sándor utca lesz a neve. Nem sokkal arrébb kiágazik belőle dél felé a 21 104-es út; itt újabb irányváltása jön, ezúttal észak felé; a továbbiakban Jókai Mór utca, majd Rákóczi Ferenc utca néven halad.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a kilométer-számozása a 3+209-es kilométerszelvényénél végződik Csömör lakott területének északi részén, a Rákóczi úti buszmegálló térségében.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek

21103
Csömör
Budapest XVI. kerülete